Joaquim Sorolla i Bastida, pintor valencià contemporani
 Nom que reben certes espècies de plantes del gènere Rhinanthus
 Fruit de l'atzeroler